Möller steht für:
 Möller, ein Gemisch von Eisenerz und Zuschlagstoffen
 Möller (Familienname); siehe dort Etymologie und bekannte Namensträger
 Möller Group, ein Bielefelder Kunststoffverarbeiter
 Zeche Möller, Steinkohlen-Bergwerk in Gladbeck, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Harzig & Möller, ehemalige Hofbuchdruckerei in Hannover mit angeschlossenem Verlag

Moeller steht für:
 Moeller GmbH, ehemaliger Anbieter elektrotechnischer Komponenten in Bonn, Deutschland, siehe Eaton Industries
 eine andere Schreibweise des Nachnamens „Möller“, siehe Möller (Familienname)
 (2764) Moeller, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Møller
 Möllern
 Möhler
 Müller
 Mueller